KL poate fi:

 Kerala, stat în India, codul ISO 3166-2:IN
 Kaiserslautern, oraș în Germania, prefix de înmatriculare auto
 KLM, codul IATA al acestei companii aeriene